Murstenstjärn kan syfta på:
Norra Murstenstjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun i Närke,  (3,6 ha)
Södra Murstenstjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (3,9 ha)
Nolare Murstenstjärnet, sjö i Årjängs kommun i Värmland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn